ETO steht für:
 English Touring Opera, englische Opernkompagnie
 Elektrotechnischer Schiffsoffizier (Elektrotechnischer Schiffsdienst)
 Estimated Time of Overfly, in der Luftfahrt der geschätzte Zeitpunkt eines Überflugs
 Estimated Time Over, in der Luftfahrt der geschätzte Zeitpunkt an dem sich ein Flugzeug über einem bestimmten Ort befindet
 ETO Park, Fußballstadion in der ungarischen Stadt Győr
 Győri ETO FC, einen ungarischen Fußballverein
 Győri ETO KC, einen ungarischen Handballverein
 Győri ETO HC, einen ungarischen Eishockeyverein
 European Telecommunications Office, Einrichtung der Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications in Kopenhagen, 2001 im Vorgänger des European Communications Office aufgegangen
 European Theatre of Operations, im Zweiten Weltkrieg die Bezeichnung für das europäische Kampfgebiet

Etō ist der Familienname folgender Personen:
 Akinori Eto (* 1955), japanischer Politiker
 Etō Daishiro (1893–1952), japanischer Generalmajor
 Hajime Etō (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Hiroki Etō (* 1966), japanischer Badmintonspieler
 Jun Etō (eigentl.: Atsuo Egashira; 1932–1999), japanischer Literaturkritiker
 Keiko Etō (* 1953), japanische Komponistin und Sängerin
 Mikiya Etō (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Rie Etō (* 1988), japanische Badmintonspielerin
 Seishirō Etō (* 1941), japanischer Politiker
 Etō Shimpei (1834–1874), japanischer Samurai, Reformator und Bürokrat
 Takashi Etō (* 1991), japanischer Hochspringer
 Taku Etō (* 1960), japanischer Politiker
 Yōsuke Etō (* 1934), japanischer nordischer Skisportler
 Yū Etō (* 1983), japanischer Fußballspieler

EtO steht für:
 Ethylenoxid, hochentzündliches Gas

eto steht für:
 Eton (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Kamerun

Siehe auch: 
 Eto’o
 Etto

ETO